Eugène Beaudouin (1898-1983), architecte et urbaniste français ;
 François Beaudouin (1929-2013), père de l'archéologie nautique fluviale ;
 Servais Beaudouin Boulanger (1755-1794), révolutionnaire français d'origine liégeoise ;
 Valérie Beaudouin (1968-), spécialiste de l'informatisation des traitements lexicaux et membre de l'Oulipo depuis 2003 ;
 Michel Beaudouin-Lafon (1961-), chercheur en informatique français dans le domaine de l'Interaction Homme-Machine ;
 Louis-Alexis Baudouin (1766-1805), capitaine du vaisseau « Le Fougueux », lors de la bataille de Trafalgar ;
 Patrick Beaudouin (1953-), homme politique français ;
 Sophie Beaudouin-Hubière (1972-), femme politique française.

Voir aussi